Горенштейн — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Горенштейн, Александр Борисович (род. 1952) — российский театральный художник
 Горенштейн, Аркадий Исаакович (1941—2013) — советский и израильский детский хирург, профессор Тель-Авивского университета.
  (род. 1947) — американский фотограф и литератор.
 
 Горенштейн, Рафаил Яковлевич (1923—2012) — советский шахматист, мастер спорта СССР.
 Горенштейн, Фридрих Наумович (1932—2002) — русский писатель, драматург и сценарист.
 Горенштейн, Юда-Лейб (Лев Абрамович) (1895—2002) — американский пианист и композитор, известный как Leo Ornstein.
 Горенштейн, Яша (1898—1973) — американский дирижёр.